Иэн Дугалс Коул (; род. 21 февраля 1989, Анн-Арбор) — американский хоккеист, защитник клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг». В составе «Питтсбург Пингвинз» двухкратный обладатель Кубка Стэнли (2016, 2017).

Карьера

Клубная 
На драфте НХЛ в 2007 году был выбран в 1-м раунде под общим 18-м номером клубом «Сент-Луис Блюз». Он продолжил карьеру за студенческую команду «Нотр-Дам Файтинг Айриш», команду представляющую Университет Нотр-Дам, при этом он стал одним из лучших защитников в студенческом хоккее.

1 марта 2010 года подписал с «Сент-Луисом» контракт новичка и был отправлен в фарм-клуб «Пеория Ривермен». Дебютировал в НХЛ 6 ноября 2010 года в матче с «Бостон Брюинз», который «Блюз» выиграл со счётом 2:1  в серии буллитов.

2 марта 2015 года был обменян в «Питтсбург Пингвинз» на Роберта Бортуццо.. 29 июня 2015 года он подписал с «Питтсбургом» трёхлетний контракт. В составе «Питтсбурга» он дважды был обладателем Кубка Стэнли в 2016 и 2017 году.

23 февраля 2018 года был обменян в «Оттаву Сенаторз», а оттуда 26 февраля в «Коламбус Блю Джекетс». Доиграв остаток сезона за «Коламбус» и добившись с ним успеха по ходу сезона, 1 июля 2018 года он стал свободным агентом и перешёл в «Колорадо Эвеланш», с которым подписал трёхлетний контракт.

19 января 2021 года был обменян в «Миннесоту Уайлд».

Став свободным агентом, 28 июля 2021 года он подписал однолетний контракт с «Каролиной».

13 июля 2022 года в качестве свободного агента подписал однолетний контракт с «Тампой-Бэй Лайтнинг».

Международная 
Играл за юниорскую сборную на ЮЧМ-2007, на котором завоевал серебряные медали.

Играл за молодёжную сборную на МЧМ-2008 и МЧМ-2009, на которых американских оставались без медалей.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Нотр-Дам Файтинг Айриш» (хоккей)
Игроки «Пеория Ривермен»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки «Каролина Харрикейнз»